Павлодар — місто на північному сході Казахстану, адміністративний центр Павлодарської області.
 Павлодар — аеропорт міста Павлодара в Казахстані.